

Sigle 
FIA peut faire référence à :
 Fédération internationale de l'automobile, selon la liste des fédérations de compétition automobile ;
 fiche d'information applicative, une notion de gestion des droits d'accès aux applications ;
 , une technique de chimie analytique ;
 fonds d'investissement alternatif, une nouvelle classification par l'Autorité des marchés financiers (AMF) des fonds de placements ;
 Future Imagery Architecture, une constellation de satellites américains.
Fédération des Industries Avicoles
 Federal Investigation Agency, agence gouvernementale pakistanaise de renseignement et de police judiciaire.

Prénom 
Fia est un prénom féminin germanique.

Notes et références